Smedby kyrka kan syfta på: 

Smedby kyrka, Öland – söder om Färjestaden, Växjö stift
Smedby kyrka, Norrköping – i Östergötland, Linköpings stift byggd 1968 avyttrad 2008